Penízovka v češtině označuje více rodů hub:

 Penízovka (Callistosporium)
 Penízovka (Clitocybula)
 Penízovka (Collybia)
 Penízovka (Flammulina)
 Penízovka (Gymnopus)
 Penízovka (Megacollybia)
 Penízovka (Microcollybia)
 Penízovka (Pseudobaeospora)
 Penízovka (Rhodocollybia)
 Penízovka (Strobilurus)
 Penízovka (Tephrocybe)
 Penízovka (Xerula)

Dále pak jsou v některé, zejména starší literatuře jako penízovka označovány také následující rody:

 Penízečka (Baeospora)
 Slizečka (Oudemansiella)